Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic  2003 prevedevano 48 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Noam Okun (ultimo turno)
 Julien Benneteau (Qualificato)
 Florent Serra (Qualificato)
 Jaymon Crabb (Qualificato)
 Thomas Blake (Qualificato)
 Simon Larose (Qualificato)

 Huntley Montgomery (ultimo turno)
 Ryan Henry (secondo turno)
 Miles Maclagan (Qualificato)
 Mashiska Washington (ultimo turno)
 Wayne Odesnik (ultimo turno)
 Levar Harper-Griffith (ultimo turno)

Qualificati 

 Miles Maclagan
 Julien Benneteau
 Florent Serra

 Jaymon Crabb
 Thomas Blake
 Simon Larose

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2003